Септимиу Кымпяну ( ) — румынский футболист, игрок сборной Румынии.

Карьера 
Септимиу Кымпяну сыграл четыре матча на международном уровне за сборную Румынии, дебютировав в матче против Израиля (2:1), когда тренер Валентин Стэнеску выпустил его на поле на 46-й минуте игры вместо Мирчи Санду. Он также сыграл в матче 0:0 против Венгрии в отборочном турнире чемпионата мира 1982 года. В своей последней игре за сборную он забил свой единственный гол в матче против Израиля (3:2).

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Университатя» Клуж
Игроки ФК «Стяуа»